Dogtenga peut désigner :
 Dogtenga-1, la localité située dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso
 Dogtenga-2, la localité située dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso